Brubaker ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Brubaker (* 1966), US-amerikanischer Comicautor
 Howard Brubaker (1882–1957), US-amerikanischer Zeitschriftenherausgeber und Schriftsteller
 James D. Brubaker (1937–2023), US-amerikanischer Filmproduzent
 Jeff Brubaker (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Robert Brubaker (* 1963), US-amerikanischer Opernsänger
 Rogers Brubaker, US-amerikanischer Soziologe und Professor an der University of California, Los Angeles

Sonstiges:
 Brubaker, US-amerikanischer Film über ein Gefängnisdrama 
 Brubaker (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Brubaker Covered Bridge, in Gratis, Ohio, ID-Nr. 75001527
 Brubaker House, in Morgan City, Louisiana, ID-Nr. 95001133